Люди-кошки ()

 
 Cat People (Putting Out Fire) — песня Дэвида Боуи, записанная для фильма «Люди-кошки» (1982).